Der Alessandria Challenger 2011 war ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Mai 2011 in Alessandria stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 160 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 167 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Alessandria